Warzone steht für:

 Warzone (Band), US-amerikanische Hardcore-Band
 Warzone (Tabletop), ein Tabletopspiel
 Warzone 2100, ein Computerspiel